Mistrzostwa Świata w Snookerze 1974 (ang. 1974 Park Drive World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1973/1974, rozegrany w dniach 16-25 kwietnia 1974 roku w Belle Vue  w Manchesterze, (Anglia).

Obrońca tytułu, Walijczyk Ray Reardon w meczu finałowym pokonał Anglika Grahama Milesa 22–12 w wyniku czego obronił tytuł snookerowego Mistrza Świata.

Nagrody 

 Zwycięzca: L2 000

 Łączna pula nagród: L10 000

Wydarzenia związane z turniejem 
 W tym roku po raz ostatni sponsorem snookerowych Mistrzostw Świata była firma Park Drive
 Kanadyjczyk Bill Werbeniuk był tegorocznym debiutantem Mistrzostw Świata w Snookerze. W meczu pierwszej rundy pokonał Geoffa Thompsona 8–3, a w meczu drugiej rundy przegrał z Fredem Davisem 5–15. 
 Zwycięstwo w mistrzostwach Walijczyka Raya Reardona było trzecim w karierze a drugim z rzędu triumfem zawodnika w snookerowych Mistrzostwach Świata.
 Najwyższy break turnieju to 131 punktów Anglika Grahama Milesa.

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1974 w sporcie
1974 w Wielkiej Brytanii